Лобованьская гробница № 1 — крупнейшее из 500 захоронений эпохи  Хань, расположенных в Лобовань 罗泊湾 (Гуйган, Гуанси-Чжуанский автономный район КНР): принадлежало, как предполагается, крупному чиновнику с севера, долгое время прожившему в Наньюэ.

Погребальный комплекс, обозначенный как «гробница № 1» состоит из 12 отделений. В них найдены: двойной лакированный гроб, около 50 керамических сосудов, два бронзовых барабана, сигнальный колокол и три музыкальных колокола, флейта, лампа, треножники и другая ритуальная утварь.

Несмотря на урон, нанесённый грабителями, Лобовань-1 является одной из трёх наиболее впечатляющих находок региона Линнань, наряду с царскими гробницами Наньюэ и ранним буддийским рельефом в Кунваншани.

Литература 
 Susan N. Erickson, Yi Song-mi, and Michael Nylan. «The archaeology of the outlying lands» in Nylan-Loewe, China's Early Empires, 2010:162-4.

Археология в Китае